Фохат:
 
 Фохат — теософский термин
 Фохат (журнал)